Boca är ett släkte av kräftdjur. Boca ingår i familjen Aristiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Boca